Jméno a příjmení Josef Bárta má více nositelů:

 Josef Bárta (1744–1805) – český hudební skladatel
 Josef Bárta (malíř) (1864–1919) – český malíř a grafik
 Josef Bárta (legionář) (1890–1959) – československý legionář